Airón puede referirse a:

 La garza real o airón, un ave acuática propia de Eurasia y África.
 El antiguo dios hispano prerromano Airón.
 A la cascada Pozo Airón.
 A la aldea Pozo Airón.